Pokój w Bazylei (5 kwietnia 1795) – między Francją a Prusami
 Pokój w Bazylei (22 lipca 1795) – między Francją a Hiszpanią